

Geografia 
 Canada
Galt – città dell'Ontario, ora incorporata in Cambridge
 Mongolia
Galt – distretto della provincia Hövsgöl
 Stati Uniti d'America
Galt – città della contea di Sacramento, California
Galt – città della contea di Wright, Iowa
Galt – città della contea di Grundy, Missouri

Sigle 
 Gut-Associated Lymphoid Tissue – tessuto linfoide associato all'apparato gastrointestinale